Vrh má více významů:

 hod
 vrh svislý
 vrh šikmý
 vrh vodorovný
 porod (u zvířat)
 historické množstevní označení pro tři kusy

Slovo Vrh ve významu vrch se také vyskytuje v jihoslovanských místopisných názvech:
 Vrh (Buzet) – vesnice v Istrijské župě v Chorvatsku, součást města Buzet
 Vrh (Krk) – vesnice v Přímořsko-gorskokotarské župě na ostrově Krk
 Vrh (Kraljevo) – sídlo (naselje) v opštině Kraljevo v Srbsku
 Vrh (Berane) – sídlo v opštině Bijelo Polje v Černé Hoře
 Vrh (Premuda) – nejvyšší bod na ostrově Premuda
 Vrh Brodski – sídlo spadající pod opčinu Skrad v Přímořsko-gorskokotarské župě v Chorvatsku
 Vrh Lašići – sídlo spadající pod opčinu Vižinada v Istrijské župě v Chorvatsku
 Vrh Letovanićki – sídlo spadající pod opčinu Lekenik v Sisacko-moslavinské župě v Chorvatsku
 Vrh Ozaljski – sídlo spadající pod opčinu města Ozalj v Karlovacké župě v Chorvatsku
 Vrh Visočki – sídlo spadající pod opčinu Visoko ve Varaždinské župě v Chorvatsku

Související články 
 Vrhe
 Vrhi
 Crni Vrh
 Crveni Vrh
 střelba
 vrhač oštěpů - atlatl, woomera

Externí odkazy